Янко Вукотич (; 18 февраля 1866, Чево — 4 февраля 1927, Белград) — черногорский военный деятель, армейский генерал, почётный воевода, участник Балканских войн и Первой мировой войны. Занимал посты сердара (1907), командира дивизии Черногорской армии (1914), председателя правительства и военного министра (1905, 1913), начальника штаба Верховного командования Королевства Черногории (1913), генерал-адъютанта короля Николы, генерала армии (1926), члена Военного совета и адъютанта короля Александра I Карагеоргиевича в вооружённых силах Королевства сербов, хорватов и словенцев.

В Первой Балканской войне Вукотич командовал Восточным отрядом, во Второй Балканской войне уже возглавлял дивизию.

В начале Первой мировой войны был начальником черногорского Верховного командования, командиром Герцеговинского отряда и Санджакской армии. С 17 января 1916 года снова занимал пост начальника Верховного командования, после капитуляции Черногории попал в плен. В 1919 году продолжил службу в Югославской армии, с 1926 года армейский генерал.

Биография

Ранние годы 
Янко Вукотич родился 18 февраля 1866 года в Чево. Происходил из военно-административной элиты черногорского племени Озриничей — известной семьи Вукотичей из Чево, которые были в родстве с королевской династией Петровичей-Негошей. Его отец — сердар Станко Машанов Вукотич, сын Машана Вукотича и внук Перко Вукотича. Перко Вукотич также имел сына Стевана, брата Машана, а сын Стевана, воевода Петар Вукотич был отцом королевы Милены Петрович-Негош, жены короля Николы I Петровича Негоша. Таким образом, Янко Вукотич был троюродным братом королевы Милены.

Вукотич окончил гимназию и вступил в 1881 году добровольцем в черногорскую армию. После окончания Военной академии города Модена (Италия) он вступил в 1886 году подкомандиром в черногорскую пехоту. Со временем он продвигался по службе в черногорской армии, изучая искусство управления войсками. В 1902 году он был произведён в бригадиры, а в 1910 году стал командиром 1-й черногорской дивизии. В 1905—1914 гг. Вукотич был членом Государственного совета, но большую известность ему принесли Балканские войны.

В годы Первой Балканской войны Янко Вукотич командовал Восточным отрядом, наиболее проявив себя в операциях в Санджаке и Метохии. Под его командованием черногорские войска освободили от турок Мойковац, Бело Поле, Плевлю, Беране и Плав. Углубившись же в пределы Косова, Восточный отряд освободил Джаковицу и Печ. Во Второй Балканской войне Вукотич командовал Черногорской дивизией 1-й сербской армии в боях против болгар. Под его командованием Черногорская дивизия заняла позиции на линии Пасаджиково — Калиманци и успешно поддерживала сербские войска в Брегальницкой битве. Вукотич неоднократно входил в состав различных миссий, в том числе в делегацию по заключению Бухарестского мира 1913 г. 25 апреля 1913 года он был назначен военным министром и председателем Совета министров Черногории. 1 февраля 1914 года произведён в дивизьянары (дивизионный генерал).

Первая мировая война 
С началом Первой мировой войны Вукотич покидает пост военного министра, после чего был назначен министром иностранных дел. Его произвели в генерал-адъютант-сердары и назначили командиром Герцеговинского отряда (крупнейшее воинское формирование Черногории, составлявшее 15 тысяч человек), а также начальником штаба Верховного командования черногорской армии. Герцеговинский отряд, заняв линию Трубела — Грахово — Крстац, 8 августа 1914 г. переходит в наступление, создав угрозу для австро-венгерских войск на линии Гацко — Автовац — Билеча — Требине. Однако с 14 по 15 августа под ударами австрийцев отряд был вынужден отступить на исходные позиции.

Для координации совместных действий сербских и черногорских войск в Верховное командование прибыли генерал Божидар Янкович и полковник Петар Пешич. В середине октября 1914 года Янкович был назначен новым начальником штаба, а Вукотич стал командиром Санджакского войска. 26 августа началась совместная атака Санджакского войска и частей Ужицкого войска (сербская армия). Черногорцы захватили Плевлю и Чайниче, перейдя 11 сентября Дрину. В конце сентября черногорцы занимают линию Яхорина — Романия — Пале, создав угрозу австро-венгерским войскам на Дрине.

5 января 1916 года Санджакская дивизия получила приказ задержать австрийцев у Мойковаца и прикрыть отступление сербских войск через Черногорию и Албанию. При поддержке 1-й сербской армии Санджакская дивизия удерживала 500-километровый фронт. 6—7 января у Мойковаца состоялось сражение, вошедшее в историю как «Кровавое Рождество». Несмотря на более чем трёхкратное численное превосходство противника (20 тыс. солдат против 6,5 тыс.), черногорская армия во главе с Янко Вукотичем и Крсто Поповичем сдержала натиск австро-венгерской армии под командованием Вильгельма фон Райнера, нанеся ей большой урон и позволив сербским частям продолжить отступление к Адриатике. Однако вскоре австрийцы возобновили натиск, заставив черногорцев отступить и оставить почти всю территорию страны.

Король Никола I Петрович вместе с правительством и Скупщиной покинул страну, передав Вукотичу всю полноту власти и назначив его ещё 3 января 1916 года начальником штаба Верховного командования Черногории. Вскоре черногорская армия была вынуждена капитулировать перед превосходящими австрийскими силами, Вукотич подписал Акт о капитуляции 21 января и вплоть до конца Первой мировой войны содержался в лагере для военнопленных Болдогасон на территории Венгрии.

В 1917 году, согласно Декларации Корфу, было в одностороннем порядке объявлено об объединении Черногории с Сербией. 26 ноября 1918 года Черногория официально вошла в состав Государства словенцев, хорватов и сербов, что фактически упраздняло черногорскую монархию. Король Никола I Петрович-Негош остался в изгнании во Франции, а Янко Вукотич в конце 1918 года присягнул Петру I Карагеоргиевичу и после завершения Первой мировой войны стал генералом вооружённых сил Королевства сербов, хорватов и словенцев.

Служба в армии КСХС 
23 апреля 1919 года Вукотич переведен в объединенную югославскую армию с чином генерала. С 1 августа 1920 года служил в штабе 2-й армейской области, затем — командир Шумадийской и Босанской (Боснийской) дивизионных областей. В 1926 г. произведён в генералы армии и назначен командиром 3-й армейской области. С 1927 года — член Военного совета.

Умер Вукотич в Белграде в 1927 году. В Черногории, при въезде в Мойковац у моста через реку Тара был установлен памятник в честь битвы. На центральной площади города был установлен памятник самому Вукотичу.

Семья 
Поскольку у Янко Вукотича не было сыновей, больше всего Янко заботился о своей единственной дочери Василии, которая окончила Русский институт в Цетине и участвовала в Первой мировой войне, сражаясь в битве при Мойковаце. Её младший сын, капитан Вукашин Вукотич, был адъютантом короля Александра Карагеоргиевича. В конце Второй мировой войны эмигрировал. Его сын, Янко Вукотич-младший, вернулся в Черногорию и ныне проживает в Подгорице.

См. также 
 Первое правительство Янко Вукотича
 Второе правительство Янко Вукотича
 Третье правительство Янко Вукотича

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Сердара Јанка кћи («Православље», бр. 981, 1. фебруар 2008)
 Мртав сердар плаши Црногорце («Вечерње новости», 16. август 2014)

Военачальники Первой мировой войны (Черногория)
Министры иностранных дел Черногории
Википедия:Персоналии, не категоризованные по месту рождения
Премьер-министры Черногории
Похороненные на Новом кладбище (Белград)
Янко